peut désigner :
 André Delmas (1910-1999), anatomiste français ;
 André Delmas (1917-2002), haut fonctionnaire français ;
 André Delmas (1899-1979), instituteur, secrétaire général du Syndicat national des instituteurs de 1932 à 1940.